Zeleno majico (izvirno francosko maillot vert - zeleni džersi) nosi vodilni kolesar v točkovanju dirke Tour de France. Prvič je bila predstavljena na dirki leta Tour de France 1953 kot dopolnitev že obstoječe rumene majice vodilnega v skupnem seštevku.

Rumena majica označuje kolesarja, ki ima najmanjši skupni čas dirke, zelena pa kolesarja, ki je zbral največ točk z zmagami v posameznih (ravninskih) etapah in posebno določenih mest znotraj etap. Boj za zeleno majico tako velja za tekmovanje šprinterjev, saj med takimi etapami kolesarji po navadi ostanejo v večji skupini, kar omogoča najboljšim šprinterjem borbo za etapno zmago povsem ob koncu. Vmesni šprinti so bili včasih del razvrstitve za rdečo majico, danes pa tudi ti spadajo v boj za zeleno.

Nosilci zelene majice na dirki Tour de France

Večkratni zmagovalci

Po letih 

Dirka po Franciji